Dierichs ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Dierichs (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Otto Dierichs (1900–1978), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Paul Dierichs (1901–1996), deutscher Zeitungsverleger und Kunstmäzen
 Stephan Dierichs (* 1959), deutscher Schauspieler, Hörbuchproduzent und Sachbuchautor

Dierichs steht für:

 Verlag Dierichs, deutsche Druckerei der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA)

Siehe auch:
 Paul-Dierichs-Stiftung
 Dierich
 Dirichs